Morrill ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Morrill (Kansas)
 Morrill (Kentucky)
 Morrill (Maine)
 Morrill (Minnesota)
 Morrill (Nebraska)
 Morrill (Texas)

Personen:
 Amos Morrill (1809–1884), US-amerikanischer Jurist
 Anson Morrill (1803–1887), US-amerikanischer Politiker
 Edmund Morrill (1834–1909), US-amerikanischer Politiker
 Justin Smith Morrill (1810–1898), US-amerikanischer Politiker
 Lot M. Morrill (1813–1883), US-amerikanischer Politiker
 Samuel P. Morrill (1816–1892), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Morrill County in Nebraska
 Morrill Peak, Berg auf der Rothschild-Insel, Antarktis
 Morrill Township
 Morril